Broderskap eller brödraskap kan syfta på:

 Broderskap – att vara bröder, se bror
 Broderskap (gemenskap) – en gemenskap mellan personer 
 Frihet, jämlikhet, broderskap – Frankrikes motto
 Broderskapsrörelsen – äldre namn på en sidoorganisation till svenska Socialdemokraterna, se Socialdemokrater för tro och solidaritet
 Tidningen Broderskap – äldre namn på en tidning utgiven av Socialdemokrater för tro och solidaritet, se Tidningen Tro & Politik 
 Muslimska brödraskapet – en islamistisk terrororganisation 
 Brödraskapet (kriminell organisation) – en svensk kriminell organisation

Böcker
 Brödraskapet (roman) – en roman av John Grisham
 Brödraskapet (bok av Robyn Young) – en roman av Robyn Young
 Brödraskapet (bok av Saga Borg) – en roman av Saga Borg

Se även 
 Systerskap